Van Sonsbeeck, geslacht opgenomen in het Nederland's Patriciaat
 Herman van Sonsbeeck (1796-1865), lid van de Provinciale Staten van Overijssel, lid van de Raad van State, minister van Buitenlandse Zaken, minister van Zaken der rooms-katholieke Eredienst
 Lodewijk Hendrik van Sonsbeeck (1831-1903), burgemeester van Zuidwolde (Dr.) Sloten (N.H.) en Vlagtwedde
 Bernard Joseph Balthasar van Sonsbeeck (1864-1907), burgemeester van Boschkapelle en Stoppeldijk
 Theodorus van Sonsbeeck (1871-1955), burgemeester van Weerselo
 Willem van Sonsbeeck (1877-1969), burgemeester van Breda, gouverneur van Limburg
 Paul Joseph Marie van Sonsbeeck (1881-1950), burgemeester van Egmond-Binnen
 Sarah van Sonsbeeck (1976), Nederlands beeldend kunstenaar